

Persone 
 André Grabar – storico dell'arte francese 
 Igor' Ėmmanuilovič Grabar' – pittore, architetto e storico dell'arte russo
 Oleg Grabar – storico dell'arte e archeologo francese naturalizzato statunitense
 Kolinda Grabar-Kitarović – politica croata

Linguistica 
 Grabar – altro nome della lingua armena classica